Burkhardt est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Variantes 
 variante germanique : 
 variante française : Bourcard (francisation du patronyme suisse Burckhardt)

Prénom 
Burckhardt est un prénom germanique notamment porté par :
 Burckhardt Christoph von Münnich (1683-1767), militaire et homme politique germano-russe ;
 Burckhardt Tchudi ou Burkat Shudi (1702-1773), facteur de clavecins suisse.

Patronyme 
  (de Bourcard en français), famille noble suisse comportant notamment :
 Carl Jacob Burckhardt (1891-1974), diplomate, historien et écrivain suisse ;
 Gottlieb Burckhardt (1836-1907), psychiatre suisse ;
 Jacob Burckhardt (1818-1897) historien suisse, historien de l'art, philosophe de l'histoire et de la culture et historiographe ;
 Jean Louis Burckhardt (1784-1817), explorateur et orientaliste suisse ;
 Johann Burckhardt (1450-1506), prélat préposé aux cérémonies pontificales ;
  (1914-1999), réalisateur et photographe helvético-américain ;
 Titus Burckhardt (1908-1984), métaphysicien suisse ;
 Carl Emanuel Burckhardt (1869-1935), géologue et paléontologue suisse ;
 Georg Burckhardt (1848-1927), homme politique allemand ;
 Johann Balthasar Burckhardt (1642-1722), homme politique suisse ;
 Johann Gottlieb Burckhardt (1756-1800), universitaire et pasteur saxon ;
 Johann Karl Burckhardt (1773-1825), astronome et mathématicien français d'origine allemande ;
 Hubertus Meyer-Burckhardt (1956-), producteur de télévision, présentateur, journaliste, responsable des médias et écrivain allemand.

Industrie 
 Burckhardt Compression, entreprise suisse de fabrication de compresseurs alternatifs.

Astronomie 
 Buckhardt, cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Prénom allemand
Patronyme allemand
Patronyme suisse